Number Ones
 Number Ones – album zespołu ABBA wydany w 2006 roku
 Number Ones – album Michaela Jacksona wydany w 2003 roku
 Number Ones – DVD z teledyskami Michaela Jacksona
 Number Ones – album Janet Jackson wydany w 2009 roku

 Number 1’s
 Number 1's – album zespołu Destiny’s Child wydany w 2005 roku
 Number 1’s – album Mariah Carey wydany w 1998 roku
 #1’s – album Prince’a Royce’a
 #1’s – DVD Mariah Carey

Zobacz też 
 Number 1
 Number One